Заљесје може бити:

 Заљесје (Сењец), насељено мјесто у округу Сењец, Братиславски крај, Словачка Република
 Заљесје (Кежмарок), насељено мјесто у округу Кежмарок, Прешовски крај, Словачка Република